Тип 79:
 Тип 79 — китайский ручной гранатомёт.
 Тип 79 — китайский основной боевой танк.